Kakwa kan syfta på:

 Kakwafolket – folkgrupp i Uganda, Sudan och Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa)
 Kakwa (språk) – språk i Uganda 
 Kakwa Park – park i Kanada
 Kakwa Mountain – berg i Kanada
 Kakwa Pass – bergspass i Kanada
 Kakwa River – vattendrag i Kanada 
 Kakwa (ros) – Kanadensisk buskros 
 Kakwa flygplats (Kakwa Airport) – flygplats i Kakwa, Alberta, Kanada